Die League of Ireland 1921/22 war die erste Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Sie begann am 17. September 1921 und endete am 17. Dezember 1921.

Alle Vereine waren in Dublin ansässig. Meister in der Premierensaison wurde der St. James’s Gate FC.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1922
Fußballsaison 1921/22